Béla peut signifier :

Rois de Hongrie 
Des rois de Hongrie portèrent ce nom :
 Béla  de Hongrie
 Béla II de Hongrie
 Béla III de Hongrie
 Béla IV de Hongrie
 Béla V de Hongrie

Autres personnes 
 Béla, fils de Benjamin, personnage biblique.

Patronyme 

 Jean-Philippe de Béla, militaire et écrivain français de langue basque du .

Prénom 

 Béla Balázs, cinéaste et théoricien du cinéma ;
 Béla Bartók, compositeur, pianiste et collectionneur de musique folklorique d'Europe de l'Est du  ;
 Béla Fleck, joueur de banjo américain ;
 Béla Kun, personnalité politique hongroise ;
 Béla Lugosi, un important acteur de films d'horreur ;
 Béla Tarr, réalisateur et scénariste hongrois (né en 1955) ;

Toponyme 

 Bela est la capitale du district de Lasbela dans la province du  Balouchistan au Pakistan ;
 Béla est un village camerounais dans la commune de Salapoumbé (région de l'Est).

Cinéma 
Béla est un film soviétique réalisé en 1966 par Stanislav Rostotski.

Autres 
 Béla, un cratère lunaire
 Le Quatuor Béla, un quatuor à cordes français
 , , 

Homonymie de prénom
Prénom hongrois